Синдром Марфана — наследственное заболевание патологии соединительной ткани; впервые описано педиатром Антуаном Марфаном.